Willinakaqe salitralensis es la única especie conocida del género dudoso extinto Willinakaqe de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido saurolofino que vivió a finales del período Cretácico entre el Campaniense y el Maastrichtiense hace aproximadamente entre 72 a 69 millones de años en lo que es hoy Sudamérica.

Willinakaqe es conocido de varios especímenes desarticulados, entre los cuales hay individuos juveniles y adultos encontrados en el sitio Salitral Moreno de la provincia de Río Negro en el sur de Argentina, en la porción inferior de la Formación Allen. El holotipo es MPCA-Pv SM 8, un premaxilar derecho, y se encuentra depositado en el Museo Provincial Carlos Ameghino de la ciudad de Cipolletti. Un segundo sitio en el partido de Malvinas Argentinas, ha proporcionado especímenes adicionales. Junto el material representa la mayoría del esqueleto.

Willinakaqe fue nombrado originalmente por Rubén D. Juárez Valieri, José A. Haro, Lucas E. Fiorelli y Jorge O. Calvo en el año 2010 y la especie tipo es Willinakaqe salitralensis. El nombre genérico significa "imitador de pato del sur", en el idioma mapuche, willi, "sur", iná, "imitador" y kaqe, "pato". El epíteto específico se refiere al sitio del hallazgo, el Salitral Moreno. Willinakaqe se conoce a partir de varios especímenes desarticulados, entre ellos individuos juveniles y adultos encontrados en el sitio Salitral Moreno del Miembro Inferior de la Formación Allen. El holotipo es MPCA -Pv SM 8, un premaxilar derecho. Un segundo sitio en el Partido Malvinas Argentinas ha proporcionado especímenes adicionales. Juntos, el material representa la mayor parte del esqueleto. Algunos de los fósiles se discutieron previamente en la literatura como potencialmente representantes de un lambeosaurino patagónico.Los mayores individuos llegaban a los 9 metros de largo. Willinakaqe tenía largas espinas en su pelvis y en la base de su cola.

Una revisión de la diagnosis original de Willinakaqe salitralensis y del material fósil atribuido a esta especie fue publicado por Cruzado Caballero y Rodolfo Coria en 2016, afirmando que los fósiles asignados a esta especie pueden representar más de un taxón de hadrosáurido y que todas las características usadas en la diagnosis original no son válidas, mientras que el propio espécimen holotipo está demasiado erosionado e incompleto como para sustentar una nueva diagnosis válida. Por lo tanto, el taxón Willinakaqe salitrensis debe ser considerado como nomina vanum.

Los descriptores asignaron Willinakaqe a Hadrosauridae dentro de la superfamilia Hadrosauroidea. En análisis cladísticos hechos en 2010 por Prieto-Márquez confirmaron que los únicos dos taxones conocidos de Suramérica, Willinakaqe y Secernosaurus, forman un clado dentro de Saurolophinae. Prieto-Márquez & Salinas 2010, Prieto-Márquez, 2010 y Juárez Valieri e.a. consideraron a "Kritosaurus" australis idéntico a Secernosaurus.

Cladograma según Prieto-Márquez, 2010:

Referencias 

Dinosaurios dudosos
Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur